Bikini (atol), een atol in de Marshalleilanden
 Bikini (eiland), het grootste eiland van dit atol
 bikini (kleding), een soort badkleding